Pomone steht für:
 Pomona, römische Göttin
 Pomone (Walzer), einen Walzer von Émile Waldteufel
 mehrere englische und britische Kriegsschiffe, siehe HMS Pomone